Натуральне число 1544
 1544 рік до нашої ери
 1544 рік нашої ери